Иоганн Филипп фон Вессенберг-Ампринген (, 28 ноября 1773 — 1 августа 1858) — австрийский государственный деятель, дипломат. В 1848 — министр-президент Австрийской империи. Барон.

Родился в Дрездене в семье наставника принцев из правящего дома Веттинов. Младший брат — Игнац Генрих фон Вессенберг избрал духовную карьеру, в 1801—1803 годах был последним генеральным викарием епископства Констанц. В 1776 году семья переехала во Фрайбург, который являлся частью владений австрийских Габсбургов.

В 1794 году Иоганн фон Вессенберг-Ампринген поступил на габсбургскую государственную службу. Во время Войны второй Коалиции являлся дипломатическим представителем эрцгерцога Карла. С 1801 года работал секретарем в австрийском посольстве в Пруссии, в 1805 был назначен послом в курфюршестве Гессен, где в 1806 году стал свидетелем занятия княжества французскими войсками генерала Мортье.

В 1808 году назначен послом в Пруссии. В 1811—1813 годах — посол в Баварии, затем посол по особым поручениям в Великобритании, Франции и Италии. В 1814 году — второй делегат от Австрии (после князя Меттерниха) на Венском конгрессе. Оказал большое влияние на процессы формирования Германского союза. В 1830—1831 годах — посол в Нидерландах, после Бельгийской революции участвовал в выработке Лондонского договора (1839).

Во время Революции 1848, 8 мая 1848 года назначен министром иностранных дел, 18 июля — министр-президентом Австрийской империи. Во время Октябрьского восстания в Вене был вынужден покинуть столицу и переехать со всем правительством в Ольмюц. 21 ноября ушел в отставку.

Последние годы жизни провел в семейных владения во Фрайбурге, где и умер.

Литература 
 Alfred von Arneth: Johann Freiherr von Wessenberg. Ein österreichischer Staatsmann des 19. Jahrhunderts. 2 Bände, W. Braumüller, Wien 1898.
 Alfred Ritter von Arneth: Wessenberg, Johann Freiherr von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42, Duncker & Humblot, Leipzig 1897.

Государственные деятели Австрии
Министры-президенты Австрии
Министры иностранных дел Австрии
Послы Австрии в Германии